Ophiomusium calathospongum är en ormstjärneart som beskrevs av Berry 1939. Ophiomusium calathospongum ingår i släktet Ophiomusium och familjen Ophiolepididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ormstjärnor
calathospongum